Il doppio femminile dell'Estoril Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Marija Kirilenko e Flavia Pennetta difendevano il titolo. Ma la Pennetta ha scelto di non partecipare quest'anno così la Kirilenko ha fatto coppia con Sorana Cîrstea. Kirilenko e Cîrstea hanno perso contro Julie Coin e Marie-Ève Pelletier nei quarti.

Raquel Kops-Jones e Abigail Spears hanno battuto in finale Sharon Fichman e Katalin Marosi 2–6, 6–3, 10–5.

Teste di serie 

  Sorana Cîrstea /  Marija Kirilenko (quarti)
  Shahar Peer /  Yan Zi (quarti,infortunio al piede)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (campionesse)
  Sun Tiantian /  Aurélie Védy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 2009